Guglielmo V di Aquitania (detto anche Guglielmo III di Poitiers o Guglielmo il Grande, 969-1030) – duca d'Aquitania e conte di Poitiers, dal 993 alla morte 
Guglielmo V d'Assia-Kassel (1602-1637) – langravio d'Assia-Kassel dal 1632 alla morte
Guglielmo V di Baviera (1548-1626) – Duca di Baviera dal 1579 al 1597
Guglielmo V del Monferrato (Guglielmo V degli Aleramici, talvolta anche indicato come Guglielmo III o Guglielmo IV, il Vecchio, 1100-1191) – marchese del Monferrato
Guglielmo V di Orange-Nassau (1748-1806) – Statolder della Repubblica delle Sette Province Unite
Guglielmo V d'Inghilterra, nome che assumerà William, duca di Cambridge non appena diventerà re.